Сароникос — греческий топоним. Может означать:

 Сароникос — залив Эгейского моря.
 Сароникос (дим) — община.